Эдман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Эдман, Арвид Фредерик (1850—1914) — шведский оперный певец (тенор).
 Эдман, Томми (род. 1995) — американский бейсболист.
 Эдман, Сванте (род. 1943) — шведский кёрлингист.
 Эдман, Эрик (род. 1978) — шведский футболист, левый защитник.
 Эдман, Юхан (1875—1927) — шведский спортсмен (перетягиватель каната), чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в составе сборной Швеции.

 См. также 
 Метод Эдмана — один из ранних методов определения первичной последовательности (секвенирования) пептидов.